Yogananda steht für:
 Paramahansa Yogananda (1893–1952), indischer Yoga-Meister, Philosoph und Schriftsteller.
 Yogananda D. Pittman, US-amerikanische Polizistin und Chefin der United States Capitol Police.